Ајбирија може бити:
 Ајбирија (Охајо)
 Ајбирија (Мисури)
 Округ Ајбирија (Луизијана)

Види још 
 Иберија (вишезначна одредница)